M2000 bezeichnet: 

 M2000, einen Emulator in der Computertechnik
 M2000, einen Lastkraftwagen von MAN
 M2000, einen Omnibus von Magirus-Deutz
 M2000, die ABC-Schutzmaske der deutschen Bundeswehr